Bestandsveränderung steht für:

 Bestandsveränderung in Wirtschaftsunternehmen, siehe Gesamtleistung
 Bestandsveränderung in der Ökobilanzierung, siehe Lebenszyklusanalyse #Zweck
 Bestandsveränderung in der Fauna, siehe Dachverband Deutscher Avifaunisten
 Bestandsveränderung in der Flora, siehe Vegetationskunde #Vegetationsdynamik